Coazintla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Coatzintla (ort), Veracruz, 
 Coazintla (periodiskt vattendrag i Mexiko), Guerrero, 

Robotskapade Mexikoförgreningar